Den Nachnamen Ebertshäuser tragen:
 Georg Ebertshäuser, deutscher Sinologe 
 Rudolf Ebertshäuser (* 1953), deutscher Bibellehrer, Lektor und Autor.